Жако́б Жоб Эли́ (; 26 ноября 1746, Висамбур, нынешний департамент Нижний Рейн, Франция—5 февраля 1825, Варен-ан-Аргон, департамент Мёз, Франция) — французский военачальник, дивизионный генерал времён Великой французской революции и Первой империи.

Военная карьера 
2 декабря 1766 года Эли поступил на военную службу в пехотный Аквитанский полк. Принимал участие в Корсиканской кампании 1769 года, обстрелах Суса и Бизерты в 1770 году.

2 декабря 1774 года уходит в отставку, но вновь поступает на службу 5 июля 1781 года — на этот раз в Полк королевы. 1 ноября 1781 года получает звание сержанта, а 1 августа 1788 года — знаменосца.

14 июля 1789 года принимает активное участие во взятии Бастилии, назначается капитаном 5 дивизиона парижской Национальной гвардии.

С 3 августа 1791 года — капитан 103-го пехотного полка, с  27 ноября 1791 года — кавалер Ордена Святого Людовика.

С 7 февраля 1793 года — подполковник, с 30 июля 1793 года — бригадный генерал Арденской армии, командующий Живе и Форта Шарлемон. С 3 сентября 1793 года — бригадный генерал. 2 июля 1794 года переводится в Армию Самбры и Мёза.

Эли не попадает в число членов штабов, реформированных 13 июня 1795 года. Он вновь призывается на службу 28 февраля 1796 года и назначается комендантом Лиона. С 19 августа 1796 года — в Альпийской армии. С 22 октября 1796 года — командующий долин Морьен и Тарантез. Уволен из армии 18 марта 1797 года.

В отставке с 21 июня 1811 года. Скончался 6 февраля 1825 года в Варен-ан-Аргоне, департамент Мёз.

Источники 

  Generals Who Served in the French Army during the Period 1789 - 1814: Eberle to Exelmans
 Les généraux français et étrangers ayant servis dans la Grande Armée
 Étienne Charavay. Correspondance général de Carnot, tome 3. Imprimerie Nationale, 1887.
 Alphonse Halter, « Jacob Job Élie », in Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, vol. 9, p. 788.

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн